Красно́в (Краснова) — русская фамилия.

Известные носители 

 
 Краснов, Алексей Павлович (1923—1998) — советский и российский художник.
 Краснов, Анатолий Андреевич (1906—1967) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Краснов, Андрик (Лео Борхард) (1899—1945) — немецкий дирижёр российского происхождения. 
 
 Краснов, Валериан Семёнович (1901—1989) — советский учёный.
 Краснов, Валерий Николаевич (род. 1945) — советский и российский психиатр.
 
 
 
 
 
 Краснов, Дани (род. 1970) — израильский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Краснов, Даниил Васильевич (1817—1893) — генерал-лейтенант войска Донского, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 
 Краснов, Зосим Алексеевич (1924—1984) — Герой Советского Союза.
 
 Краснов, Игнатий Александрович (1898—1944) — генерал-майор.
 Краснов, Игорь Викторович (род. 1975) — российский генерал-лейтенант юстиции, Генеральный прокурор России.
 Краснов, Илья Александрович (род. 1996) — российский легкоатлет.
 Краснов, Кирилл Сергеевич (1903—1973) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 
 Краснов, Марк Михайлович (род. 1995) — российский футболист, нападающий.
 
 Краснов, Никита Владимирович (род. 2004) — белорусский футболист, полузащитник.
 
 
 Краснов, Платон Николаевич (1866—1924) — русский писатель.
 Краснов, Семён Николаевич (1893—1947) — генерал-майор.
 Краснов, Сергей Борисович (1948—2020) — советский и российский живописец.
 Краснов, Фёдор Иванович (1916—1975) — советский водитель, Герой Социалистического Труда.
 Краснов, Энгельс Яковлевич (1927—2019) — контр-адмирал.



Составные фамилии 
 Краснов-Асли, Василий Иванович (1900—1978) — чувашский прозаик.
 Краснов-Левитин, Анатолий Эммануилович (1915—1991) — церковный писатель, диссидент.

Другое 
 Краснов — лунный кратер.

См. также